His Master's Voice, Brits platenlabel en keten van platenwinkels
 Hartminuutvolume, hoeveelheid door het hart rondgepompt bloed
 HMV 2, naamsein van de hulpmijnenvegers nr. 2 Hr.Ms. Alor (1938) en Hr.Ms. Azimuth (1939)
 HMV 5, naamsein van de hulpmijnenvegers nr. 5 Hr.Ms. Antje (1940) en Hr.Ms. Ceram (1940)
Heavy Maintenance Visit, een soort van grote beurt voor vliegtuigen